Olaszország
Villafranca d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Villafranca in Lunigiana, település Olaszországban, Massa-Carrara megyében
Villafranca Padovana, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Villafranca Piemonte, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Villafranca Sicula, település Olaszországban, Szicília régióban, Agrigento megyében
Villafranca Tirrena, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében
Villafranca di Verona, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében

 Spanyolország
Villafranca, település Spanyolországban, Navarra autonóm közösségben
Villafranca de los Barros, község Spanyolországban, Badajoz tartományban
Villafranca del Bierzo, település Spanyolországban, León tartományban
Villafranca de los Caballeros, község Spanyolországban, Toledo tartományban
Villafranca del Campo, község Spanyolországban, Teruel tartományban
Villafranca del Cid, település Spanyolországban, Castellón tartományban
Villafranca de Córdoba, település Spanyolországban, Córdoba tartományban
Villafranca de Duero, község Spanyolországban, Valladolid tartományban
Villafranca de Ebro, község Spanyolországban, Zaragoza tartományban
Villafranca Montes de Oca, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Villafranca de la Sierra, község Spanyolországban, Ávila tartományban